Marguerite  (1283-1290), reine d'Écosse (contestée) ;
 Marguerite  (1353-1412), reine de Danemark, de Norvège et de Suède ;
 Marguerite  de Bourgogne (1309-1382), comtesse de Bourgogne ;
 Marguerite  de Flandre (1145-1194), comtesse de Flandre.